

Palmares 
Mondiali
Puebla 2013: argento nei 74 kg;
Cheliábinsk 2015: bronzo nei 74 kg.

Europei
Baku 2014: argento nei 74 kg.

Giochi europei
Baku 2015: oro negli 80 kg.

Collegamenti esterni